La Comisión Histórica Nacional de Filipinas o CHNF  (en inglés National Historical Commission of the Philippines), anteriormente el Instituto Histórico Nacional, es un organismo público del gobierno de Filipinas cuya misión es la promoción de la historia nacional y de la herencia cultural de Filipinas a través de la investigación, la difusión, la conservación, la gerencia de sitios y las obras heráldicas.

Se sitúa en la Avenida T. M. Kalaw en Manila, a dentro de un parte de Parque Rizal. A su lado está el edificio de la Biblioteca y Archivo Nacional.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial 

Gobierno de Filipinas
Historia de Filipinas